Санта Фе от испански Santa Fe или португалски Santa Fé се превежда Света вяра и е често срещано название на обекти в испаноезичните и португалоезичните райони:
 Градове
 Санта Фе, град в Аржентина;
 Санта Фе, град в щата Ню Мексико, САЩ;
 Санта Фе, град Испания;

 Санта Фе, административна провинция в Аржентина;
 Санта Фе, окръг в щата Ню Мексико, САЩ;
 Санта Фе, градски район на град Мексико, един от неговите главни бизнес райони;
 Санта Фе, един от Галапагоските острови, Еквадор;

Вижте също 
 Санта Фе Спрингс, град в щата Калифорния, САЩ.